Волчья стая:

 Волчья стая — семейная группа волков, включающая в себя от 3 до 40 особей и состоящая из пары вожаков — альфа-самца и альфа-самки, их родственников, а также пришлых одиноких волков.
 Волчья стая — тактика преследования подводными лодками кораблей противника с целью дождаться превосходства в позиции или числе.
 «Волчья стая» — советский фильм 1975 года режиссёра Бориса Степанова по повести Василя Быкова.
 «Волчья стая» — повесть Александра Бушкова.
 «Волчья стая» — повесть Василя Быкова.